Отборочный турнир УЕФА чемпионата мира по мини-футболу 2012 определил участников чемпионата мира по мини-футболу 2012 в Таиланде, представляющих зону УЕФА. В результате отбора УЕФА делегировал на чемпионат 7 участников из 24.

Предварительный этап 
Матчи этапа прошли в период с 19-го по 23-е октября 2011 года
Матчи каждой группы приняла одна из входящих в неё команд (выделена жирным шрифтом). Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. В основной этап вышли победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших второе место.

Группа A 

После матча последнего игрового дня между сборными Молдавии и Грузии эти сборные имели абсолютно одинаковые результаты во всех трёх сыгранных матчах. Согласно регламенту, победитель в этом случае может быть определён в серии пенальти, что и было сделано. Сборная Грузии победила 6:5. Однако вскоре после матча молдавская сборная подала протест, так как ситуация в группе отличалась от описанной в регламенте. Не две, а сразу три сборные имели равное количество очков. Протест был удовлетворён и победителем группы согласно регламенту была объявлена Молдавия (как команда, имеющая наивысший рейтинг).

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Рейтинг вторых мест

Основной этап 
Матчи этапа прошли в период с 14-го по 18-е декабря 2011 года
Матчи каждой группы принимала одна из входящих в неё команд (выделена жирным шрифтом). Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. Участниками плей-офф стали победители групп, а также команды, занявшие вторые места.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Плей-офф 
Сборные, занявшие на Основном этапе первые места, сыграли против сборных, занявших вторые места. Жеребьевка прошла 11 февраля 2012 года в Загребе. Первые матчи состоялись 25—28 марта 2012 года, а ответные 8—11 апреля 2012 года.

Команда 1 проводит первый матч дома

Ссылки 
 Чемпионат мира 2012 на официальном сайте УЕФА

2012